2 miejscowości w Polsce: 
 Grędzice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Grędzice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Szulborze Wielkie